No Stress – singolo di Laurent Wolf del 2008
 No Stress – singolo di Marco Mengoni del 2022